AOX peut désigner :
 antioxydant ;
 adsorbable organically halides (en français, halogène organique adsorbable), une mesure de la qualité de l'eau.